Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Makarewicz (1935–2023) – polski prawnik, dyplomata
 Henryk Makarewicz − polski polityk, samorządowiec, senator
 Irena Makarewicz − polska tłumaczka literatury węgierskiej
 Juliusz Makarewicz − polski prawnik, senator
 Juliusz Makarewicz − polski malarz, konserwator
 Jerzy Makarewicz − polski artysta malarz
 Kazimierz Makarewicz (1924–2006) − generał dywizji Wojska Polskiego, ojciec Piotra
 Maciej Makarewicz − polski grafik, ilustrator, plakacista, pedagog
 Piotr Makarewicz (ur. 1953) − generał dywizji Wojska Polskiego, syn Kazimierza
 Swiatłana Makarewicz − białoruska lekkoatletka
 Wiesław Makarewicz − polski biochemik